Reverso peut désigner :
 Reverso, un modèle de montre fabriqué depuis 1931 par la firme horlogère suisse Jaeger-LeCoultre ;
 Reverso, une gamme de logiciels de traduction et un site web linguistique édité par l'entreprise du même nom ;
 Reverso, un descendeur fabriqué par Petzl, fabricant de matériel d'alpinisme.